Geschichte Salzburgs steht für:

 die Geschichte des Landes Salzburg
 die Geschichte der Stadt Salzburg